Рига Мастерс 2017 — профессиональный снукерный турнир, проходивший с 23 по 25 июня 2017 года в Риге, Латвия. Стал первым рейтинговым турниром сезона 2017/2018.

Действующий чемпион австралиец Нил Робертсон будет защищать свой титул.

Призовой фонд 

 Победитель 50,000 £
 Финалист 25,000 £
 Полуфиналисты 15,000 £
 Четвертьфиналисты 6,000 £
 1/8 финала 4,000 £
 1/16 финала 2,000 £
 1/32 финала 1,000 £
 Высший брейк(сенчури) вне телетрансляции: TBC £
 Высший брейк(сенчури) во время телетрансляции: TBC £
 Всего: 227,000 £

Основной турнир

Отложенные матчи квалификации

Турнирная сетка

Финал

Сенчури

Квалификация 
Всего: 14

 132, 127  Сяо Годун
 132, 109  Джимми Робертсон
 127  Курт Мэфлин
 124  Мэттью Селт
 124  Чжан Аньда
 123  Бен Вулластон

 121  Деклан Бреннан
 116  Тепчайя Ун-Нух
 115  Гэри Уилсон
 104  Грэм Дотт
 102  Питер Эбдон
 101  Крейг Стидман

Основной турнир

Статистика турнира

Статистика игроков

Статистика по странам

Общая статистика

Примечания

Ссылки 

2017
2017 год в снукере